Sezonul 1968-1969 al Diviziei A a fost cea de-a 51-a ediție a Campionatului de Fotbal al României, și a 31-a de la introducerea sistemului divizionar. A început pe 11 august 1968 și s-a terminat pe 15 iunie 1969. UT Arad a devenit campioană pentru a cincea oară în istoria sa.

Echipe

Clasament

Lider

Rezultate

Golgheteri

Note

Referințe

Sezoane Campionatul de Fotbal al României
1968 în România
1969 în România